Гурро () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Вербано-Кузьо-Оссола.

Население составляет 270 человек (2008 г.), плотность населения составляет 21 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 28828. Телефонный код — 0323.

В коммуне 8 сентября особо празднуется Рождество Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики